5. Orgelsinfonie steht für:
 5. Orgelsinfonie (Vierne)
 5. Orgelsinfonie (Widor)